Pine Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Pine Lake Township (Cass County, Minnesota), Township im Cass County, Minnesota
 Pine Lake Township (Clearwater County, Minnesota), Township im Clearwater County, Minnesota
 Pine Lake Township (Otter Tail County, Minnesota), Township im Otter Tail County, Minnesota
 Pine Lake Township (Pine County, Minnesota), Township im Pine County, Minnesota